La signora del mondo – serial muto diviso in otto parti
La signora del mondo – film muto del 1919, secondo episodio del serial
La signora del mondo – film muto del 1919, terzo episodio del serial